Филкинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1961) — американский журналист.
 Филкинс, Зак — американский гитарист, певец и модель, участник поп-рок группы OneRepublic.
  (род. 1961) — американский поэт и литературный переводчик.